AKQ steht für:
 Prince M. Bunyamin Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen in Astra Ksetra, Lampung (Provinz), Sumatra, Indonesien

akq steht für:
 Ak (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Sepiksprachen in Sandaun Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 AKQA
 Akqi

Abkürzung